Webb se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Colin James Webb
 David Allardyce Webb
 Donald W. Webb
 Michael D.Webb
 Philip Barker Webb
 Robert G. Webb